Die Canadian Professional Championship 1983 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste im Rahmen der Saison 1983/84. Das Turnier wurde im August 1983 im Rahmen der Canadian National Exhibition im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde der junge Kirk Stevens, der im Finale Frank Jonik besiegte. Das höchste Break und gleichzeitig das einzige Century Break spielte Jim Bear mit einem 128er.

Preisgeld 
Auch wenn das Turnier keinen Sponsor hatte, so wurde insgesamt ein Preisgeld von 5.250 Pfund Sterling ausgezahlt, von denen gut die Hälfte auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen fünfzehn kanadische Profispieler sowie die beiden (Noch-)Amateure Jim Bear und Bob Chaperon teil. Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen, wobei vier Spieler direkt für das Viertelfinale und fünf Spieler direkt für die zweite Runde gesetzt waren. Alle Spiele fanden im Modus Best of 17 Frames statt.

Finale 
Für Frank Jonik war es die einzige Finalteilnahme seiner Profikarriere. Er war zwar für die zweite Runde gesetzt gewesen, musste aber zunächst Bob Chaperon und den Vorjahresfinalisten Jim Wych besiegen. Im Halbfinale traf er auf Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Cliff Thorburn, den er mit 9:6 besiegen konnte. Somit hatte Jonik das Endspiel erreicht, in dem er auf Kirk Stevens traf. Stevens durfte im Viertelfinale ins Turnier starten und hatte zunächst Joe Cagianello per White-wash und dann Jim Bear im Decider besiegt. Vom Finale sind zwar keine genauen Frame-Ergebnisse bekannt, doch auch dieses Spiel ging in den Decider. Stevens konnte erneut siegreich sein und gewann mit 9:8 das Turnier.

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in Toronto